Assunzione di Maria – affresco di Rosso Fiorentino (1517),  chiostro dei Voti della basilica della Santissima Annunziata, Firenze
Assunzione di Maria – dipinto di Guido Reni a Castelfranco Emilia
Assunzione di Maria – dipinto di Guido Reni a Lione

Pagine correlate
Assunzione della Vergine (disambigua)
Assunta